Зелёная — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Зелёная — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Зелёная — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Зелёная — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Зелёная — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Зелёная — деревня в Минском районе Минской области.

Россия
 Зелёная — деревня в Коношском районе Архангельской области, Коношское городское поселение.
 Зелёная — деревня в Коношском районе Архангельской области, Тавреньгское сельское поселение.
 Зелёная — деревня в Янаульском районе Башкортостана.
 Зелёная — деревня в Гагинском районе Нижегородской области.
 Зелёная — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Зелёная — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Зелёная — деревня в Колосовском районе Омской области.
 Зелёная — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Зелёная — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Зелёная — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Зелёная — деревня в Майнском районе Ульяновской области.

Украина 
 Зелёная — село в Ковельском районе Волынской области.
 Зелёная — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Зелёная — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Зелёная — село в Чортковском районе Тернопольской области.
 Зелёная — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Зелёная — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Зелёная — село в Кельменецком районе Черновицкой области.
 Зелёная — до 1963 года название посёлка городского типа Дружба в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Зелёная — до 1993 года название села Зелёное в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Реки 
 Зелёная (приток Вальтия) — река в Архангельской области.
 Зелёная (приток Векшеедихи) — река в Кировской области и Республике Коми.
 Зелёная (приток Чебулы) — река в Новосибирской области.
 Зелёная (приток Ингульца) — река, приток Ингульца на Украине.
 Зелёная — река на Ямале, впадает в Обскую губу Карского моря.
 Зелёная (река, Крым) — маловодная река в Крыму.

Горы 
 Зелёная — гора в Кемеровской области в районе горнолыжного курорта Шерегеш.

Фамилия 
 Зелёная, Рина Васильевна (1901—1991) — советская актриса.

Разное

См. также